Templeux kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Templeux-la-Fosse, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Templeux-le-Guérard, departementet Somme i regionen Hauts-de-France,